Кукенан — гидроним:

 Кукенан (река) — река в Венесуэле, правый приток реки Карони (бассейн Ориноко)
 Кукенан (водопад) — водопад на реке Кукенан, низвергающийся с тепуи Матаи, также известной как Кукенан.